Светско првенство друге дивизије 2013. у хокеју на леду одржано је у организацији Међународне хокејашке федерације у периоду од 14. до 27. априла 2013. године. Такмичење у оквиру групе А одвијало се у Загребу у Хрватској, а утакмице групе Б у граду Измиту у Турској. Учествовало је 12 екипа подељених у две скупине по 6 тимова. 

Прво место у група А и пласман у виши ранг такмичења за наредну годину остварила је селекција Хрватске, док је последња била Шпанија. У групи Б најбоља је била селекција Израела која ће 2014. да се такмичи у групи А, док је у трећу дивизију испала селекција Бугарске.

Учесници 
На првенству је учествовало 12 националних селекција подељених у две квалитетне скупине са по 6 екипа, од којих је 8 из Европе, две из Океаније и по једна из Америке и Азије. 

Новајлије на првенству су селекције Аустралије која је 2012. испала из прве дивизије и Турска која је победила на првенству треће дивизије 2012. године.

Група А

Група Б

Турнир групе А 
Такмичење у групи А одржно је од 14. до 20. априла у главном граду Хрватске Загребу. Све утакмице игране се у дворани Дома спортова капацитета 7.500 места за хокејашке утакмице. Победник такмичења обезбедио је пласман у виши ранг, на светско првенство дивизије I у 2014. група Б, док ће последње пласирана селекција наредне године играти у групи Б друге дивизије.

Сатница такмичења објављена је у седишту ИИХФ 15. октобра 2012. године.

Резултати групе А 
Сатница је по локалном времену (УТЦ+1)

Турнир групе Б 
Такмичење у групи Б одрно је од 21. до 27. априла 2013. у граду Измиту у Турској, а све утакмице играле се се у леденој дворани Коџаели Б. Б. капацитета 3.600 седећих места. Победник групе наредне сезоне обезбедит ће пласман у групу А друге дивизије, док ће најслабија екипа испасти у трећу дивизију. 

Сатница такмичења објављена је у седишту ИИХФ 15. октобра 2012. године.

Резултати групе Б 
Сатница је по локалном времену (УТЦ+2)

Награде 
Награде за најбоље играче турнира:

Група А

 Најбољи голман:  Бјорн Стеијерн
 Најбољи одбрамбени играч:  Енди Сертич
 Најбољи нападач:  Џоел Прпић
 Најефикаснији играч:  Џон Хећимовић (6 голова, 6 асистенција)

Група Б

 Најбољи голман:  Авиху Сороцки
 Најбољи одбрамбени играч:  Бертон Хејнс
 Најбољи нападач:  Брајан Аројо
 Најефикаснији играч:  Данијел Ерлих (7 голова, 16 асистенција)

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2013.
 Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2013 — Дивизија III
 Хокеј на леду

Референце

Спољашње везе 

 Службена веб презентација ИИХФ
 Сатница и резултати групе А
 Сатница и резултати групе Б

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Турској
Хокеј на леду у Хрватској
Хокеј на леду у 2013.